Зарко Мачев е бивш български футболист, десен бек.

Биография 
Играе като десен бек за Дунав Русе и Славия София. Преминава в ЦСКА през лятото на 1991. Шампион на България през 1991/92, носител на купата на България през 1992/93. Остава в ЦСКА до края на 1994, след което играе в Берое Стара Загора и Левски Кюстендил.

Национален състезател.

След прекратяване на състезателната си кариера е треньор в ДЮШ на Академик Свищов и в ДЮШ на Миньор Перник. Треньор на Марек Новегро Италия.

Външни препратки 
 Профил на Зарко Мачев в сайта eu.football.info

Български футболисти
Футболисти на Академик (Свищов)
Футболисти на Дунав (Русе)
Футболисти на Славия (София)
Футболисти на ПФК ЦСКА (София)
Футболисти на Берое
Български треньори по футбол
Родени в област Велико Търново